Pantanelle ima više značenja:
 Pantanelle, Frosinone
 Pantanelle, Latina
 Pantanelle, Roma
 Pantanelle, Salerno